Сен-Жермен-Лаваль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Сен-Жермен-Лаваль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара